Uma steht für:

 Beiname der hinduistischen Göttin Parvati, siehe Aparna (Mythologie)
 Uma (Gattung), Leguangattung aus der Familie der Phrynosomatidae

UMA steht als Abkürzung für:
 Unified Memory Architecture, Computersystemarchitektur
 Uniform Memory Access, Speicherarchitektur in Mehrprozessorsystemen
 Universal Multimedia Access, ermöglicht den Zugriff auf angepasste Versionen eines multimedialen Inhalts
 Universität Mannheim, Baden-Württemberg
 Unlicensed Mobile Access, Roaming-Technologie aus dem Mobilfunkbereich
 Untersuchung des Motormanagements und Abgasreinigungssystems, umgangssprachlich „Abgasuntersuchung“
 Upper Memory Area, oberer Speicherbereich
 User-Managed Access, ein Protokoll für delegierte Zugriffsberechtigung
 Aeropuerto Alfredo Noa Díaz (IATA-Code) in Maisí, Provinz Guantánamo, Kuba

umA steht für:
 unbegleiteter minderjähriger Ausländer, bis zur Klärung des Flüchtlingsstatus, siehe Unbegleiteter minderjähriger Flüchtling
 urschriftlich mit Akten (u.m.A.), Aktenvermerk im Schriftverkehr zwischen Behörden, siehe Verfügungstechnik

UMa steht für:
 Ursa Major, ein Sternbild des Nordhimmels, siehe Großer Bär

Siehe auch:
 Umma (Begriffsklärung)

Abkürzung